A edição de 1989/1990 da Taça dos Clubes Vencedores de Taças foi vencida, pela primeira vez, pelos italianos da Sampdoria que, na final, derrotaram os belgas do RSC Anderlecht por 2-0 na final.

O representante português, Os Belenenses, foram eliminados na 1.ª Eliminatória pelos franceses do AS Monaco.

Pré-eliminatória

Esquema

Primeira Eliminatória

Segunda Eliminatória

Quartos-de-Final 

1AS Monaco venceu a eliminatória no desempate por penáltis 3-1

Meias-Finais

Final 

1989 no futebol
1990 no futebol
Edições da Taça dos Clubes Vencedores de Taças